Azamat Abduraimov – calciatore uzbeko
 Behzod Abduraimov – pianista uzbeko
 Berador Abduraimov – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico, attaccante
 Elnur Abduraimov – pugile uzbeko
 Nigina Abduraimova – tennista uzbeka